Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute du 20 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Navigation 

dames 1964
Hilversum
1964 aux Pays-Bas
Tennis en juillet 1964